Ansar Dine (variantes : Ansar Eddine, Ançar Dine) peut faire référence :

 au groupe salafiste djihadiste malien Ansar Dine fondé par Iyad ag Ghali ; 
 au mouvement islamique Ansar Dine fondé par Chérif Ousmane Madani Haïdara.